Berlin Center ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Berlin Center (Michigan)
 Berlin Center (Ohio)